Darker Days () — третий студийный альбом нидерландско-мексиканской группы Stream of Passion, выпущенный на лейбле Napalm Records 22 июня 2011 года.

Список композиций

История релизов

Участники записи

Основной состав 
 Марсела Бовио — вокал, скрипка
 Эрик Хазенбоек — гитара
 Стефан Шульц — гитара
 Йохан ван Стратум — бас-гитара
 Джеффри Ревет — клавишные, пианино
 Мартийн Петерс — ударные

Приглашённые музыканты 
 Gert Wantenaar — бандонеон и аккордеон
 Ben Mathot — скрипка
 Judith van Driel — скрипка
 Mark Mulder — альт
 David Faber — виолончель

Продакшн 
 Joost van den Broek — продюсирование, инженерия, микширование, мастеринг, аранжировка оркестра
 Джеффри Ревет — аранжировка оркестра

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте
 

Альбомы Stream of Passion
Альбомы Napalm Records